Соревнования по лёгкой атлетике на летних Олимпийских играх 1952 года проводились как среди мужчин, так и среди женщин.

Общий медальный зачёт

Медалисты

Мужчины

Женщины

Ссылки 
 Итоги соревнований  на сайте sports-reference.com
 Emil Zátopek Wins 5,000m, 10,000m & Marathon Gold - Helsinki 1952 Olympics

Лёгкая атлетика на летних Олимпийских играх 1952